Duda kan syfta på:

 Duda (musikinstrument) – en säckpipa från Ungern
 Duda (1980–), en portugisisk fotbollsspelare

Geografi

Indonesien 

 Desa Duda, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar